Чёрное Озеро:
 Чёрное Озеро (Аскинский район) — деревня в Евбулякском сельсовете Аскинского района.
 Чёрное Озеро (станция) — железнодорожная станция в Уфе.